Вита́лий Си́доров
 Сидоров, Виталий Витальевич (род. 1970) — украинский и российский дискобол и толкатель ядра.
 Сидоров, Виталий Владимирович (род. 1990) — российский футболист.